Büchtemann ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Büchtemann (1851–1914), Jurist, Oberbürgermeister von Görlitz und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Walter Büchtemann (1838–1886), Eisenbahndirektor und Mitglied des Reichstags des Deutschen Kaiserreichs